Алекса́ндр Никола́евич Харито́нов () — российский футболист, выступал на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
В 2000 году в семнадцатилетнем возрасте дебютировал в первом дивизионе за красноярский «Металлург». В середине 2002 года перешёл в «Томь». В 2004 году внёс значительный вклад в выход томского клуба в Премьер-лигу, забив в том сезоне 6 голов и сделав 10 голевых передач. В том же сезоне он получил приглашение в «Сатурн», где стабильно выходил в основном составе при Александре Тарханове, а позднее и Владимире Шевчуке.

С приходом на пост главного тренера «Сатурна» Владимира Вайсса Александру удалось лишь дважды выйти в основном составе, что стало причиной его перехода на правах аренды в «Химки». Вернувшись в 2007 году в «Сатурн», он был вынужден пропустить сезон из-за разрыва крестообразных связок.

Первую половину 2008 года выступал за молодёжный состав «Сатурна», после чего отправился в аренду в «Томь». Во втором матче после возвращения в Томск забил гол в ворота «Химок». После окончания сезона подписал контракт с «Томью» на 3 года. В томской команде стал одним из лидеров. Перед началом сезона 2011/12 был назначен капитаном. В 2012—2013 годах Харитонов выступал за нижегородскую «Волгу», а в 2013 году вернулся в родной Красноярск, где провел два полноценных сезона. В сезоне 2014—2015 Александр стал лучшим игроком «Енисея» по версии болельщиков. 1 июля 2015 года стал игроком новосибирской «Сибири». По окончании сезона подписал контракт с ФК «Енисей» сроком на три года. В 6 туре первенства ФНЛ 2016/2017 получил травму и выбыл на срок от 2 месяцев до полугода.

В сборной 
В первый сезон выступления в «Сатурне» своей игрой привлек внимание главного тренера молодёжной сборной России Андрея Чернышова. Дебют состоялся 26 марта 2005 года в товарищеском матче против «Санкт-Галлена» (3:3), в этом матче Александр вышел на поле в основном составе и сыграл 55 минут.

Первым официальным матчем для Харитонова в молодёжной сборной стала игра против сборной Эстонии (в котором Россия победила 5:1) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2006 года. Всего за молодёжную сборную Харитонов провел 4 официальных матча.

Статистика

Достижения

Командные 
 «Томь»
 Первый дивизион
 Бронзовый призёр (2): 2002, 2003
 Серебряный призёр: 2004
 «Химки»
 Первый дивизион
 Чемпион: 2006
 «Енисей»
 Первенство ФНЛ
 Бронзовый призёр (2): 2016/17, 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород